Зитцендорф-ан-дер-Шмида () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Холлабрун.  Население составляет 2231 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 61,83 км². Официальный код  —  31043.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Леопольд Хуммер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 7 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии